Бёзинген может означать:
 Бёзинген — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.
 Бёзинген — муниципалитет в Швейцарии, в кантоне Фрибур.
 Бёзинген — район () немецкой коммуны Пфальцграфенвайлер (земля Баден-Вюртемберг).